Pandæmonium o Pandemonium puede referirse a:

 Pandemonium (El paraíso perdido), la capital del infierno en el poema épico.

Cine y televisión 
 Pandemonium, una comedia de 1982.
 Pandemonium, un film venezolano protagonizado por Orlando Urdaneta de 1997.
 Pandemonium, un drama de 2000.
 Pandemonium, serie de televisión.
 Santanico Pandemonium, un personaje de la película From Dusk Till Dawn. 
 "Pandemonium", un episodio de The Unit.
 "Persecución del Pandemonium", técnica usada por Tayuya en el anime "Naruto". 
 "Pandamonium", nombre original de la secuela de la película Kung Fu Panda. Posteriormente fue modificado.
 "Pandemonium", la denominación máxima del Señor de las Tinieblas en Nurarihyon no mago.
 "Pandemonium", imperio de Lucifer en la película Saint Seiya: Saishū seisen no senshi tachi.
 "Pandemonium", uno de los desafíos de los "Grandes Juegos Mágicos" del anime y manga Fairy Tail.
 Pandemónium, club nocturno de la saga Cazadores de sombras, de Cassandra Clare.

Videojuegos 
 Pandemonium!, videojuego publicado para PC y PlayStation.
 Pandemonium, tercer mapa del tercer episodio (Inferno) del videojuego de 1993 Doom.
 Pandemonium (juego de rol).
 Pandemonium (videojuego).
 Pandemonium (Dungeons & Dragons).
 Pandemonium, una región en el juego Crash Bandicoot.
 Pandemonium, último puesto fronterizo en el Acto IV en Diablo 2.
 Pandemoniun, habilidad Chung I.P. (Elsword).
 Pandemonium, región en el juego Aion.
 Pandamonium, juego de Total Drama aún disponible en la página de Cartoon Network.
 Pandaemonium, lugar en el que ocurre el encuentro con el jefe final en el videojuego Final Fantasy II.

Música 
 Pandemonium (grupo)
 Pandemonium (álbum de Space death).
 Pandemonium (álbum de Chthonic).
 Pandemonium (álbum de Hate S.A.).
 Pandemonium (álbum de Killing Joke).
 Pandemonium (álbum de The Time).
 Pandemonium - The Singles Collection, un álbum de BWO.
 Pandemonium!, un álbum de B2K.
 "Pandemonio", álbum de Eimin.
 "Pandemonium", canción de Mondays.
 "Pandemonium", canción de Arkasia.
 "Pandemonium", canción de Kreator del álbum "Endorama".
 "Pandemonium", canción de Pet Shop Boys del álbum Yes.
 "Pandemonium", canción de The Prodigy en el sencillo "Fire/Jericho".
 "Pandemonium", canción en el musical The 25th Annual Putnam County Spelling Bee.
 "Pandemonium", canción en el videojuego In the Groove.
 "Pandemonium", canción de Apocalyptica del álbum Reflections.
 "Pandemonium", canción de Venom del álbum Resurrection.
 "The Great Pandemonium", primer tema del álbum Poetry for the Poisoned, de la banda noruego-estadounidense Kamelot. Usado para el video promocional de este álbum.
 "Pandemónium", canción de Jesús Vandalia del álbum Baños del Carmen.
 "Pandemonium", una canción de David Guetta del álbum Fuck Me I'm Famous - Ibiza Mix 2011 (2011).
 "Sweet Pandemonium", una canción de H.I.M del álbum Love Metal - Love Metal (2003).

Otros usos 
 Pandemonium, género de primates plesiadapiformes
 Pandemonium (montaña rusa).
 Pandemonium (restaurante).
 Pandemonium, segundo libro de la trilogía Delirium.
 Pandemonium, grupo de tortura a humanos por vampiros y subterráneos importantes en Cazadores de Sombras: Los Orígenes
 Pandæmonium, estadio de la ciudad de Falconia en el anime Berserk.
 Pandiamonium, alteración de la palabra Pandamonium, es el Máximo desafío de Battle Camp (Juego En línea)